ISO 3166-2:TZ è uno standard ISO che definisce i codici geografici delle suddivisioni della Tanzania; è un sottogruppo dello standard ISO 3166-2.

I codici, assegnati alla 31 regioni del paese, sono formati da TZ- (sigla ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato), seguito da due cifre.

Codici

Note

Collegamenti esterni 
Regions of Tanzania su Statoids.com

TZ
Suddivisioni della Tanzania